Ста́йкос () — греческая фамилия. Известные носители:

 Стайкос, Михаил (1946—2011) — греческий иерарх, митрополит Австрийский.
 Стайкос, Пасхалис (род. 1996) — греческий футболист.